Комсомо́льский проспе́кт — название проспектов в различных населённых пунктах России.

Россия 
 Комсомольский проспект — проспект в Барнауле.
 Комсомольский проспект — проспект в Люберцах.
 Комсомольский проспект — проспект в Кемерове.
 Комсомольский проспект — проспект в Луге.
 Комсомольский проспект — прежнее (в 1985—2000 гг.) название проспекта Петра I в Махачкале.
 Комсомольский проспект — проспект в Москве.
 Комсомольский проспект — проспект в Новосибирске.
 Комсомольский проспект — проспект в Перми.
 Комсомольский проспект — проспект в Петрозаводске.
 Комсомольский проспект — проспект в Твери.
 Комсомольский проспект — проспект в Тобольске.
 Комсомольский проспект — проспект в Томске.
 Комсомольский проспект — проспект в Челябинске.
 Комсомольский проспект — проспект в Сургуте.

Казахстан 
Комсомольский проспект — проспект в Рудном

Украина/ДНР 
Комсомольский проспект — проспект в Донецке

См. также 
 Комсомольская площадь
 Комсомольская улица
 Комсомольский бульвар (Таганрог)
 Комсомольский переулок
 Комсомольский проезд (Липецк)
 Комсомольское шоссе (Тольятти)
 Проспект Ленинского Комсомола